Harju betyder ås och kan syfta på:

Ortnamn 
 Harju – det finska namnet för en stadsdel i Helsingfors, se Ås, Helsingfors stad
 Harju – det finska namnet för en by i Sagu, se Sodaböle
 Harju maakond - ett landskap i Estland, se Harjumaa
 Harju (ås) – en ås i Jyväskylä i landskapet Mellersta Finland
 Harju (park) – en park i Jyväskylä i landskapet Mellersta Finland

Personer
 Johan Harju (1986–), svensk ishockeyspelare
 Jonatan Harju (1997–), svensk ishockeyspelare
 Arsi Harju (1974–), finsk friidrottare i kulstötning